ZVB steht für:
 Zentraler Versorgungsbereich, räumlich abgegrenzter Versorgungsbereich mit Einzelhandelsnutzung
 Zillertalbahn Zillertaler Verkehrsbetriebe AG
 Zugerland Verkehrsbetriebe

Abkürzung